Anadia (Alagoas)
 Anadia (Portugal)
 Anadia Futebol Clube — clube de futebol português

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes